Грант Маршалл (,  9 червня 1973, Міссісога) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 23-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Колумбус Блю-Джекетс», «Даллас Старс» та «Нью-Джерсі Девілс».

Загалом провів 790 матчів у НХЛ, включаючи 90 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 2003.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Міссіссоги